Łukasz Kowalski (muzyk)
 Łukasz Kowalski (piłkarz)